A República Federativa Democrática Transcaucasiana (RFDT), (Закавказская демократическая Федеративная Республика (ЗКДФР), Zakavkazskaya Demokraticheskaya Federativnaya Respublika (ZKDFR); também conhecida como Federação Transcaucasiana) (de fevereiro de 1918 a maio de 1918) foi um Estado de curta duração composto pelos atuais países da  Armênia, Azerbaijão e  Georgia  na região do Caucáso.

Após a Revolução de Fevereiro, o governo provisório russo o Comitê Especial Transcaucasiano foi instalado (особый Закавказский Комитет (ОЗАКОМ), osobyy Zakavkazskiy Komitet (OZAKOM))  para governar a área. Restituído pela República Transcaucaisna e o Comissariado Transcaucasiano, depois da Revolução de Outubro, nesse período substituído pela RFDT.

O Sejm (parlamento) transcaucasiano reuniu-se em 10 de fevereiro de 1918 e foi presidido por um georgiano menchevique, Nikolay Chkheidze. O Sejm poclamou o Transcaucáso uma republica federativa democrática independente em 24 de fevereiro.  A federação foi dissolvida quando a Geórgia declarou sua independência em 26 de maio, que foi seguida pela Armênia e o Azerbaijão em 28 de maio.

Ver também 
 RSFS Transcaucasiana
 República Democrática da Armênia
 República Democrática do Azerbaijão
 República Democrática da Geórgia

História da Arménia
História do Azerbaijão
História da Geórgia

es:República Federativa Democrática Transcaucásica
nl:Trans-Kaukasische Federatieve Republiek
ru:Закавказская Демократическая Федеративная Республика